Be’eri
 Isser Be’eri
 Jedidja Be’eri